Ferguson Glacier – lodowiec na Antarktydzie, w obszarze McMurdo Dry Valleys
 Ferguson Glacier – lodowiec na Alasce w Stanach Zjednoczonych
 Lodowiec Fergusona – lodowiec na Wyspie Króla Jerzego